Detta är en lista över sjöar i Flens kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Flens kommun.

Lista

Flens kommun
 Lista